Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2020-2021 - 111-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад і його 74-й (11-й поспіль) сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, Суперкубку Іспанії та Лізі Європи УЄФА. Сезон охопив проміжок часу від 20 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

Гравці

Склад першої команди

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Суперкубок Іспанії 

Жеребкування відбулося 17 грудня 2020 року.

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір 

Жеребкування групового етапу відбулося 2 жовтня 2020.

Плей-оф

1/16 фіналу
Жеребкування 1/16 фіналу відбулося 14 грудня 2020 року.

Статистика гравців

Статистика гравців 
Востаннє оновлено станом на 22 травня 2021. Не враховано фінал Кубка Іспанії з футболу 2020, перенесеного на квітень 2021 року, хоча в деяких джерелах його віднесено до сезону 2020–2021. Результат того матчу подано в статті сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2019—2020.

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Воротарі

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Захисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Півзахисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Бомбардири

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Сосьєдад»
Реал Сосьєдад